Cornelis van Lennep (1751-1813), een politicus.
Cornelis van Lennep (1823-1874), burgemeester
Cornelis van Lennep Jr. Een 20e-eeuwse Amsterdamse bankier.